

Prénom 
 Inma Cuesta (née en 1980), actrice espagnole.
 Inma Cuevas (née en 1977), actrice espagnole.
 Inma del Moral (née en 1974), présentatrice de télévision, modèle et actrice espagnole.
 Inma Serrano (née en 1968), auteure-compositrice-interprète espagnole.

Divers 
 Institut National des Métiers d'Art